Thomas Jackson, pseud. Stonewawll – generał Konederacji
 Stonewall Jackson – amerykański piosenkarz